Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 58-as, továbbá 58A, 58B, 58V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 58-as busz (Budapest)
 58A busz (Budapest)→158B busz (Budapest)
 58V busz (Budapest)→158-as busz (Budapest)

 58-as busz (Komló)
 58B busz (Komló)

 58-as busz (Salgótarján)